Ugolino della Gherardesca – politico italiano (1210-1289)
 Ugolino della Gherardesca – politico italiano (1823-1882)
 Ugolino della Gherardesca – politico italiano (1874-1957)